Ге́нрикас Ванце́вичюс (; 1924—2014) — советский, литовский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1978).

Биография 
Генрикас Ванцевичюс родился 2 января 1924 года в Каунасе, Литва.

В 1943 году окончил Каунасскую гимназию «Рассвет».

В 1943—1947 годах — актёр Каунасского театра юного зрителя, в 1947—1948 — Каунасского драматического театра. В 1948 году окончил актёрскую студию при театре.

В 1953 году окончил режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) (Москва).

В 1953—1966 годах — главный режиссёр Каунасского драматического театра.

С 1966 года жил в Вильнюсе. В 1966—1989 годах — главный режиссёр Государственного академического театра драмы Литовской ССР (ныне Национальный драматический театр Литвы).
 
С 1969 года ставил спектакли в других театрах Литвы, в том числе в Литовском национальном театре оперы и балета.

Вёл педагогическую работу в Литовской консерватории (ныне Литовская академия музыки и театра) (Вильнюс), (с 1985 — доцент).

Умер 12 августа 2014 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Семья 
 Жена — Алдона Купстайте-Ванцявичене (1925—1995), актриса. Заслуженная артистка Литовской ССР (1985)
 Сын — Эндрю Ванцевичюс
 Дочь — Даля Ванцявичюте, актриса.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1959)
 Народный артист Литовской ССР (1973)
 Народный артист СССР (1978)
 Государственная премия Литовской ССР (1969)
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2014)
 Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1995)
 Медаль «За трудовое отличие» (1954)

Постановки в театре

Каунасский государственный академический драматический театр 
  — «Жаркое лето» А. Грицюса
  — «Геркус Мантас» Ю. Грушаса
  — «Первая Конная» В. В. Вишневского
  — «Двадцатая весна» Ю. Марцинкявичюса
  — «Генеральная репетиция» К. Бинкиса
  — «Двенадцать братьев — чёрных воронов» С. Чюрлёнене-Кимантайте
  — «Три сестры» А. П. Чехова
  — «Звёзды не гаснут» В. Бубниса
  — «Все мои сыновья» А. Миллера
  — «Жемайте» К. Инчюры
  — «Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсии Лорки
  — «Деревня на перепутье» Й. Авижюса
  — «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира
  — «О мышах и людях» по Дж. Стейнбеку

Государственный академический театр драмы Литовской ССР 
  — «Затворники Альтоны» Ж.-П. Сартра
  — «Миндаугас» Ю. Марцинкявичюса
  — «Мост» А. Балтакиса
  — «В вихре» Й. Авижюса
  — «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому
  — «Кафедральный собор» Ю. Марцинкявичюса
  — «Дикая утка» Г. Ибсена
  — «Восхождение на Фудзияму» Ч. Т. Айтматова и К. Мухамеджанова)
  — «Потерянный кров» Й. Авижюса
  — «Цирк» Ю. Грушаса
  — «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира
  — «Мажвидас» Ю. Марцинкявичюса
  — «Казимерас Сапега» Б. Сруоги
  — «Йун Габриэль Боркман» Г. Ибсена
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского
  — «Первый день свободы» Л. Кручковского
  — «Дачники» М. Горького
  — «Скиргайла» В. Креве.

Литовский национальный театр оперы и балета 
  — «На распутье» П-В. Палтанавичюса
  — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского

Фильмография 
  — «Шаги в ночи» — окулист
  — «Село Степанчиково и его обитатели» (фильм-спектакль) — Евграф Ларионович Ежевикин (также и режиссёр)

Участие в фильмах 
  — «Корабль надежд» (документальный)

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Каунасский государственный академический драматический театр
Персоналии:Национальный драматический театр Литвы
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Народные артисты Литовской ССР
Похороненные на Антакальнисском кладбище